Westhampton (Massachusetts) ;
 Westhampton (New York) ;

Homonymie de localités aux États-Unis